Kattis kan syfta på:

 Kattis – ett namn som är en kortform av Katarina
 Kattis, Vånå – en egendom i Vånå i Tavastehus stad